Паккард (Packard) — многозначный термин:

Персоналии 
 Паккард, Дэвид (1912—1996) — американский предприниматель.
 Паккард, Дэвид Вудли (род. 1940) — американский лингвист, сын Д. Паккарда.
 Паккард, Мишель-Габриэль (1757—1827) — швейцарский альпинист.

Компании 
 Packard («Пэ́кард», в устоявшемся русском прочтении — «Паккард» или «Пакард») — американская марка автомобилей (1899—1958).
 Packard 200 — автомобиль (1951—1952).
 Hewlett-Packard — американская компания в области компьютерных технологий.
 Packard Bell — производитель компьютеров, в данный момент является дочерней компанией Acer.

Прочее 
 Паккард — пушечно-пулемётный бронеавтомобиль Вооружённых сил Российской империи